Helmut Kruse ist der Name folgender Personen:

* Helmut Kruse (Archäologe) (1908–1999), deutscher Archäologe und Jurist
 Helmut Kruse (Kirchenmusiker) (1936–2009), deutscher Kirchenmusiker
 Helmut Kruse (Landschaftsarchitekt), 20. Jahrhundert, deutscher Landschaftsgärtner

Siehe auch:
 Hellmut Kruse (1926–2018), deutscher Unternehmer